A Fekete-ház kifejezés több épületre utalhat:

 Fekete-ház, Kiskunfélegyháza
 Fekete ház, Szeged